Lucien Maury est le nom de diverses personnes :
 Lucien Maury (1872-1953), écrivain français, traducteur, spécialiste de littérature nordique, directeur de collection chez Stock,
 Lucien Maury (1915-1989), alias Franck, résistant français, chef du maquis de Picaussel, auteur d'ouvrages sur la Résistance dans l'Aude.